Национальная лига А 2000/01 () — 104-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Результаты матчей

Финальный этап

Результаты матчей

Переходный турнир

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 2000 году
Спорт в Швейцарии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001